In principio erat Verbum sont les premiers mots en latin du prologue de l'évangile selon Jean.
In principio est une œuvre pour chœur et orchestre du compositeur estonien Arvo Pärt datant de 2003.
In Principio est la revue de l'université Notre-Dame.
In Principio Erat Verbum est une pièce de Josquin Des Prés. 
In Principio erano le mutande est un film réalisé par Anna Negri en 1999.
In Principio est une exposition du photographe Sebastião Salgado.
In Principio est une base de données de l'éditeur Brepols Publishers.